РЭМ, аббревиатура, может означать:
 РЭМ — Российский этнографический музей.
 РЭМ — ремонтно-эвакуационная машина.
 РЭМ — растровый электронный микроскоп.
 РЭМ — ротационная электрофотографическая копировально-множительная машина (копировальный аппарат).

См. также 
 Рэм
 Рем